Salihović ist der Familienname folgender Personen:

 Eldar Salihović (* 1999), montenegrinischer Skirennläufer
 Sejad Salihović (* 1984), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler